Хе́берт () — фамилия. Известные носители:
 Хеберт, Бен (род. 1983) — канадский кёрлингист.
 Хеберт, Лео (1931—2020) — канадский кёрлингист.
 Хеберт, Сэмми (1894—1965) — канадский хоккеист.